Anna de Bohèmia (duquessa de Silèsia) (1204–1265) 
 Anna de Bohèmia (duquessa d'Àustria) (1323–1338)
 Anna de Bohèmia o Anna de Luxemburg (1366-1394), aristòcrata bohèmia, reina consort d'Anglaterra i primera esposa de Ricard II
 Anna de Bohèmia o Anna d'Àustria (reina d'Espanya) (1549-1580), princesa del Sacre Imperi, arxiduquessa d'Àustria, princesa d'Hongria i de Bohèmia, monarca consort d'Espanya (1570-80) pel matrimoni amb el seu oncle Felip II de Castella